Матуше́вич (; ; ) — белорусская, польская и украинская фамилия.

Известные носители 
 Матушевич, Адам Фаддеевич — посол Российской империи в Швеции (1839—1842).
 Матушевич, Адриан (1899—1987) — советский архитектор, исполняющий обязанности главного архитектора Киева (1943—1944 года).
 Матушевич, Даниил Егорович — Георгиевский кавалер; подполковник; № 9781; 26 ноября 1855.
 Матушевич, Марцин (1714—1773) — государственный деятель Великого княжества Литовского, поэт и писатель XVIII века.
 Матушевич, Тадеуш (1765—1819) — польский государственный деятель, министр финансов Царства Польского.
 Матушевич, Фёдор Павлович — Георгиевский кавалер; генерал-майор; 6190; 11 декабря 1840.

См. также